Remanufacture può riferirsi a:

Remanufacture - Cloning Technology, album dei Fear Factory
Remanufacture, singolo estratto dall'album